Chicago White Sox, een Amerikaanse honkbalclub
 Let's Go, Go-Go White Sox, het clublied van de Chicago White Sox
 Limburg white sox, een Belgische honkbalclub
 White Soxx, een Frans duo bekend van de single Versailles uit 1980